Collybia är ett släkte av svampar. Collybia ingår i familjen Tricholomataceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Collybia

de:Rüblinge